Ребено́к — фамилия. Известные носители:

 Ребенок, Александра Вячеславовна (род. 1980) — российская актриса и телеведущая.
 Ребенок, Николай Михайлович (1941—1991) — передовик сельского хозяйства Украинской ССР, звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.

См. также